Ильяшенко Георгий Данилович () — лётчик 4-го минно-торпедного авиационного полка 2-й минно-торпедной авиационной дивизии военно-воздушных сил (ВВС) Тихоокеанского флота, лейтенант.

Биография 
Родился 1 мая 1918 года в селе Воронцово-Александровском Ставропольской губернии, в крестьянской семье. Русский. Окончив 7 классов школы № 3 в городе Грозном, работал фотографом в железнодорожном клубе. Проходил обучение в Грозненском аэроклубе.

В Военно-Морском Флоте с 1939 года. Окончил Ейское военно-морское авиационное училище. Участник советско-японской войны 1945 года.

Лётчик 4-го минно-торпедного авиационного полка (2-я минно-торпедная авиационная дивизия, ВВС Тихоокеанского флота) лейтенант Георгий Ильяшенко совершил три боевых вылета на порт Расин (Начжин, Корейская Народно-Демократическая Республика) и коммуникации японских войск.

В составе авиационного звена лейтенант Г. Д. Ильяшенко потопил 2 вражеских транспорта. В последнем боевом вылете он торпедировал цель, был подбит, но посадил свой горящий самолёт-торпедоносец на воду.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм Георгию Даниловичу Ильяшенко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7140).

С 1947 года старший лейтенант Г. Д. Ильяшенко находился в запасе. Жил в городе Каспийске (Дагестан). До выхода на пенсию заслуженный ветеран работал на Махачкалинском авиапредприятии. Умер 2 августа 1987 года.

Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Источники 
 
 

Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков